Дергилёв (Дергилёва) и Дергилев — русская фамилия. Известные носители:

 Дергилев, Егор Иванович (1920—2000) — старшина РККА, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Дергилёв, Иван Яковлевич (1926—1997) — русский советский художник, график, автор множества открыток.
 Дергилёв, Никита Васильевич (1929—2009) — бригадир полеводческой бригады, Герой Социалистического Труда (1972).
 Дергилёв, Олег Евгеньевич (1972—2013) — российский бизнесмен.
 Дергилёва, Елена Ивановна (род. 1952) — художник-портретист, автор ряда открыток; член МОСХа (с 1983 года).